Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — ежегодное соревнование по конькобежному спорту. Проводится на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 3000 м у женщин и 10 000 м у мужчин, а также в командной гонке, масс-старте и командном спринте.

Призёры

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Speedskating Results.com
 SpeedSkatingNews .info
 Итоги чемпионата России 2018/2019 по конькобежному спорту в Коломне
 Итоги чемпионата России 2019/2020 по конькобежному спорту в Коломне
 Russia - Single Distances Championships 2023

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту